Název Lieskový potok má více vodních toků:

 Lieskový potok (přítok Haviarova potoka) – levostranný přítok Haviarova potoka na Slovensku v okrese Brezno
 Lieskový potok (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Lieskový potok (přítok Unínskeho potoka) – pravostranný přítok Unínskeho potoka na Slovensku v okrese Skalica